Néférou est un prénom féminin dans l'Égypte antique. Il signifie « beauté ».

Il a été porté par :
 Néférou , épouse du premier roi de la   ;
 Néférou II, une reine consort de la , fille d'un roi, probablement , et épouse du roi ;
 Néférou III, une reine de la , « Fille du roi » (sȝ.t-nỉsw.t), « Épouse du roi » (ḥm.t-nỉsw.t)  et « Mère du roi » (mwt-nỉsw.t)  ;

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité